Матьё Бенезе (; ,  — , ) — французский писатель.

Биография 
Дебютная книга стихов Бенезе (1968) вышла с предисловием Луи Арагона. Помимо стихотворений, он — автор романов, эссе и другой прозы. В течение 15 лет вел по радио France Culture программу Творческая мастерская. Главный редактор литературных журналов Empreintes, Première Livraison, Digraphe и др.

Умер от рака, похоронен на парижском кладбище Баньё.

Книги 
 L’Histoire de la peinture en trois volumes, Gallimard, 1968
 Biographies, Gallimard, 1970 (переизд.: Al Dante, 2003)
 Dits et récits du mortel, Ménippée, Flammarion, 1976
 L’Imitation de Mathieu Bénézet, mélodrame, Flammarion, 1978
 La Fin de l’homme, незаконченный роман, Flammarion, 1979
 Ceci est mon corps, 1, mélange, Flammarion, 1979
 Pantin, canal de l’Ourcq, роман, Flammarion, 1981
 Choses parmi les choses, эссе, Ubacs, 1984
 Le Travail d’amour, стихи, Flammarion, 1984
 Ceci est mon corps, 2, miscellanées, Flammarion, 1986
 Roman journalier, prose, Flammarion, 1987
 Votre solitude, стихи, Éditions Seghers, 1988
 L’Instant d’une quantité de parole, повесть, Éd. Comp’Act, 1988
 Les XXXX suivi de Trente-Neuf Quatrains, стихи, Éd. Comp’Act, 1990
 Ubacs. Numéro 10. Mathieu Bénézet, Éditions Ubacs, Rennes, 1991
 L’Océan jusqu'à toi, rime, Flammarion, 1994
 Ode à la poésie, Éd. William Blake and Co, 1996
 André Breton, rêveur définitif, эссе, |Éd. du Rocher, 1996
 Simples considérations. Considérations simple, avec Alain Coulange, Éd. du Rocher, 1997
 Eh! L’homme qui fait des hommes…, эссе, Adélie, 1997
 Détails Apostilles, Flammarion, 1998
 Orphée, imprécation, Éd. Le Bel Aujourd’hui, 1998
 Moi, Mathieu Bas-Vignons, fils de…, роман, Éd. Actes Sud, 1999
 L’aphonie de Hegel, стихи, Obsidiane, 2000 (последний сборник стихов)
 L’homme au jouet d’enfant, Ubacs, 2000
 Naufrage, naufrage, роман, Léo Scheer, 2002
 Et nous n’apprîmes rien: poésie (1962—1979), Flammarion, 2002
 Le roman de la langue, эссе, suivi de Écrire encore, 1997, Horlieu, 2002
 Images vraies, роман, le préau des Collines, 2003
 Tancrède, роман, Léo Scheer, 2004
 Ceci est mon corps, mélanges & miscellanées, Flammarion/Léo Scheer, 2005
 Mais une galaxie, une anthologie, 1977—2000, поэтическая антология, Obsidiane & le Temps qu’il fait, 2005 (Премия Арто)
 La terrasse de Leopardi, Propos 2, 2007
 Ne te confie qu'à moi, Flammarion, 2008
 Jeunesse & Vieillesse & Jeunesse, Obsidiane, 2009
 Après moi, le déluge, Léo Scheer, 2009
 Pourquoi ce corps que je n’ai pas, Fissile, 2009
 Il vient d’un enfant dans un autre livre, L’arachnoïde, 2010
 H. O. ou Hamlet omelette, Léo Scheer, 2011
 Oeuvre 1968—2010, Flammarion, 2012 (поэтическая антология)
 Le Roman des revues, эссе, Ent’revues, 2012
 La chemise de Pétrarque, Obsidiane, 2013

Публикации на русском языке 
 Из цикла стихов Что говорит Эвридика/ Перевод Б. Дубина// Иностранная литература, 2014, № 7, с. 195—199.

Признание 
  Большая поэтическая премия Французской академии  (2013).

Примечания

Ссылки 
 Некролог в газете Le Monde 

Писатели Франции
Поэты Франции
Французские поэты XX века
Эссеисты Франции
Лауреаты премии Фенеона
Умершие от рака
Похороненные на кладбище Баньё